quest, anglicismo usado para se referir a uma missão.

Informática
 Quest Development, uma empresa de software.
 Quest International Users Group, um grupo de usuários Oracle conhecido apenas por Quest
 Quest Learning and Assessment, uma ferramenta de estudo baseada na web
 Quantum Entanglement Science and Technology (QuEST), programa da DARPA
 Quest Software, uma empresa de gerenciamento de software

Filmes e televisão
 Quest (filme de 1996), curta-metragem animado vencedor do Oscar
 Quest (filme de 2006), filme indiano
 Quest (filme de 2017), documentário americano
 Quest (canal de TV), um canal televisivo do Reino Unido
 Quest (série de televisão), série televisiva canadense da década de 60
 Quest (rede de televisão), uma rede televisiva dos Estados Unidos

Jogos eletrônicos
 Quest 64, jogo de Nintendo 64 de 1998
 Quest Corporation, uma companhia de jogos eletrônicos

Periódicos
 Quest (revista britânica), uma revista quinquenal de ciência e tecnologia para jovens
 Quest (revista neerlandesa), uma revista mensal de ciência e tecnologia dos Países Baixos
 Quest (revista indiana), uma revista indiana trimestral e bimestral publicada entre 1954 e 1975

Veículos
 Quest (navio)

Outros
 ISS Quest, módulo da Estação Espacial Internacional (ISS)
 Richard Quest, jornalista inglês
 Dr. Quest, personagem da série Jonny Quest

Desambiguação